Вострокса — река в России, протекает в Междуреченском районе Вологодской области. Устье реки находится в 30 км по левому берегу реки Шингарь. Длина реки составляет 13 км. 

Исток реки находится в урочище (бывшей деревне) Медведево. Река течёт преимущественно на юг мимо урочища Гарь, деревни Сальково, села Иваньково, деревни Екимкво, села Егорье и деревни Плюснино.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300112110000012083
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001208
 Код бассейна — 08.01.03.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

См. также 
 Большая Вострокса

Примечания 

Бассейн Монзы (притока Костромы)
Реки Междуреченского района Вологодской области